Dans la mythologie slave, Siebog est le dieu de l’amour et du mariage. Il est associé à la déesse de l’amour et du mariage Sieba ou Siwa.

Notes et références 

Divinité slave
Divinité liée au mariage